Kamiyama steht für:

 Kamiyama (Tokushima), Ort in der Präfektur Tokushima, Japan

Kamiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Kyosuke Kamiyama (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Ryūichi Kamiyama (* 1984), japanischer Fußballspieler